Escolta hace referencia a varios artículos:

Construcción
Alero, parte de la cubierta de los edificios que sobresale de la fachada.

Deporte
Alero (baloncesto), posición del juego del baloncesto.

Lugares
Los Aleros, parque temático en el estado Mérida, Venezuela.

Además
Alero es un amigo, compañero o compadre. Generalmente es un término usado en el país de Honduras.